Kaselitz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Friedrich Kaselitz (1821–1884), deutscher Maler
 Dagmar Kaselitz (* 1959), deutsche Landtagsabgeordnete (SPD)